Ю́лия Андре́ева:
 Андреева, Юлия Владимировна (род. 1984) — киргизская легкоатлетка, участница двух летних Олимпийских игр.
 Андреева, Юлия Игоревна (род. 1969) — русский писатель, поэт.